O'Konor är ett efternamn som burits av bland andra:

 Bengt O'Konor (född 1925), svensk sjömilitär
 Emilie O'Konor (född 1983), svensk ishockeyspelerska
 Louise O'Konor (1931–2014), svensk filmvetare